Le tournoi de Rio de Janeiro est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 16 au .

Faits marquants 
 Fabio Fognini,  de série, sauve 3 balles de match face à Jiří Veselý lors de son premier tour.
 Alors tenant du titre et tête de série , Rafael Nadal perd en demi-finale contre Fabio Fognini. L'Italien restait sur quatre défaites consécutives face à l'Espagnol. Il s'agit également de sa première victoire face à un membre du top 5 lors de sa . Un match à suspense, où Nadal a fini au bord des crampes en fin de rencontre.
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Fabio Fognini. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Kližan et Philipp Oswald s'imposent en finale face à Pablo Andújar et Oliver Marach. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (WTA 2015) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2015
Tennis en février 2015